Transitivitet eller transitiv har flere specialiseringer:
 Transitiv (verbum)
 Transitiv (matematik)